Александр Сергеевич Богданов (16 ноября 1993 года) — российский игрок в мини-футбол. Защитник команды «Ухта».

Начал карьеру в городе Санкт-Петербурге. Юрий Руднев заметил его и пригласил в «Ухту». Играет в чемпионате России. В настоящее время работает тренером на отделении спорта глухих (футбол) в спортивной школе "Невские Звезды", Санкт-Петербург.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на АМФР
 Профиль на GoalStream

Игроки в мини-футбол России
Игроки МФК «Ухта»